Tinja je lahko:
 Tinja Donja (Bosna in Hercegovina)
 Tinja Gornja (Bosna in Hercegovina)